Desperacja (powieść) – powieść autorstwa Stephena Kinga
 Desperacja (film 1988) – polski film historyczny w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego
 Desperacja (film 2006) – amerykański horror w reżyserii Micka Garricka